Сезон 2005/2006 стал для Рома 73-м в Чемпионате Италии. После провального прошлого сезона руководство пошло на перемены. Был назначен новый главный тренер — Лучано Спаллетти. В этом сезоне команда пережила ряд потрясений.

Первое, это однолетний трансферный бан за подписание Филиппа Мексеса. Однако до того, как ФИФА вынесло решение, клуб уже успел подписать несколько игроков.

Второе, это 11-матчевая рекордная победная серия.

Третье, в 2006 году разразился коррупционный скандал в связи с договорными матчами. По итогу разбирательств, команды, что заняли высокие места их потеряли: Ювентус отправили в Серию В, Милан, Фиорентина, Лацио были лишены очков. В итоге, «Рома», занявшая 5-е место в чемпионате за счет санкций оказалась на 2-м месте, тем самым попав не в розыгрыш Кубка УЕФА, а Лиги чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 закреплен за Алдаиром

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

18.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

5.500.000

Общие убытки:18.000

Общая прибыль:5.500.000

Разница:5.482.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2005/2006
Рома